Bungarus fasciatus
 Bungarus multicinctus